Termin SMEI ima više značenja.

 Dravetov sindrom, teška mioklona epilepsija u djetinjstvu
 Kostešti, selo u Rumuniji